

Sigle 

Le sigle ou acronyme FIQ peut désigner :
 Fédération informatique du Québec, l'ancien nom du réseau Action TI ;
 Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, une fédération regroupant les infirmières et les infirmiers du Québec.

Toponyme

Éthiopie 
 Fiq, une ville de la zone Nogob, en région Somali ;
 la zone Fiq, ancien nom de la zone Nogob ;
 Fiq, une woreda de la zone Nogob, dont Fiq est la ville principale ;

Syrie 
 Fiq, une ancienne ville du gouvernorat de Qouneitra, sur le plateau du Golan.